Lexikon (plural: lexika) (från grekiska "λέξις", lexis; 'talesätt', 'ord') kan avse:

 Uppslagsverk – encyklopedi, en sammanfattning av mänskligt vetande
 Biografiska uppslagsverk –  samlingar av korta biografiska artiklar om personer
 Ordbok – en alfabetisk uppräkning av ord från ett visst språk eller ämnesområde
 Lexikon (logik) – logiskt begrepp
 Lexikon AB - Svenskt utbildningsföretag

Se även 
 Ordförråd – de ord en person känner till
 Ordlista – skrift som innehåller information om ordens form och böjningar, utan eller med endast kortfattade uppgifter om ordens betydelse
 Lexikografi – en vetenskapliga disciplin, som studerar ordböcker och lexikon

Lexikografi